George Kendall je lahko:
 George Kendall, kanadski promotor športa
 David George Kendall, britanski statistik, znan po raketnih raziskavah druge svetovne vojne
 George Kendall Sharp, ameriški pravnik in zvezni sodnik
 George H. Kendall, predsednik družbe New York Bank Note Company.
 Sir Maurice George Kendall, britanski statistik.
 Henry George Kendall, angleški pomorski kapitan.